Görl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Görl (1936–2013), deutscher Generalstaatsanwalt, Schriftsteller
 Robert Görl (* 1955), deutscher Musiker
 Wolfgang Görl (* 1954), deutscher Journalist, Reporter und Kolumnist